Ponorac je lahko:
 Ponorac Perjasički (Hrvaška)
 Ponorac, Krnjak (Hrvaška)
 Ponorac, Sjenica (Srbija)